Passow steht für: 

 Passow (Adelsgeschlecht), ein mecklenburgisches Adelsgeschlecht
 Passow & Co., ehemaliger deutscher Motorradhersteller

Passow ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Catharina von Passow (1731–1757), dänische Schauspielerin und Autorin
 Arnold Passow (1829–1870), deutscher Pädagoge und Philologe
 Beate Passow (* 1945), deutsche Künstlerin
 Carl Adolf Passow (1859–1926), deutscher Hals-Nasen-Ohrenarzt
 Franz Passow (1786–1833), deutscher Klassischer Philologe und Lexikograph
 Günther von Passow (1605–1657), deutscher Gutsbesitzer
 Hans von Passow (1827–1896), deutscher General

 Karl Friedrich Passow (1798–1860), deutscher Philologe und Lehrer
 Kurt Passow, deutscher Erfinder und Konstrukteur
 Oelgard von Passow (1594–1654), Kammerzofe am dänischen Hof und später Kreditgeberin und Mäzenin in Mecklenburg
 Richard Passow (1880–1949), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Wolfgang Passow (1863–1901), deutscher Altphilologe und Gymnasiallehrer

Passow ist der Name folgender Orte:
 Passow (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Passow (Schwedt/Oder), Ortsteil von Schwedt/Oder im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Passow, Ortsteil von Görmin im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Passow, Ortsteil von Veelböken im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Paso (Begriffsklärung)
 Passo (Begriffsklärung)